Меса дел Агвахе има више значења:

 Меса дел Агвахе (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса дел Агвахе (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса дел Агвахе (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику